Bisson ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Bisson (1848–1912), französischer Bühnenautor
 Auguste-Rosalie Bisson (1826–1900), französischer Fotograf
 Baptiste Pierre Bisson (1767–1811), französischer General
 Fernand Bisson de la Roque (1885–1958), französischer Ägyptologe
 Frederico Bisson (* 1936), italienischer Dreispringer
 Ivan Bisson (* 1946), italienischer Basketballspieler
 Jakob Bisson (1888–1963), deutscher Priester und Kirchenhistoriker 
 Jean-Pierre Bisson (1944–1995), französischer Schauspieler
 Laurence Adolphus Bisson (1897–1965), britischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Louis-Auguste Bisson (1814–1876), französischer Fotograf, Architekt und Chemiker
 Louis-François Bisson (1795–1865), französischer Maler und Fotograf 
 Noel Bisson (* 1931), US-amerikanischer Historiker
 Terry Bisson (* 1942), US-amerikanischer SF-Autor
 Thomas Noel Bisson (* 1931), US-amerikanischer Historiker
 Yannick Bisson (* 1969), kanadischer Schauspieler